Kvalserien till Elitserien i ishockey 2002 spelades 27 mars-17 april 2002 för att avgöra vilka lag som skulle få spela i Elitserien 2002/2003. Kvalserien bestod av sex lag och det spelades tio omgångar, efter att alla lag mött varandra en gång hemma och en gång borta. Timrå IK och Leksands IF spelar i Elitserien följande säsong.

Kvalificerade lag
Från Elitserien (lag 11-12)
AIK
Timrå IK
Från Superallsvenskan (lag 1-2)
Leksands IF
Bodens IK
Från Playoff
IF Björklöven
Bofors IK

Tabell
Lag 1–2: Kvalificerade för Elitserien 2002/03
Lag 3–6: Kvalificerade för Allsvenskan 2002/03

Matcher
Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

Omgång 4

Omgång 5

Omgång 6

Omgång 7

Omgång 8

Omgång 9

Omgång 10

Källor
 Svenska Ishockeyförbundets historiska data (under menyn Divisions > Elitserien > 2001/2002 > Kvalserien till Elitserien)

Sport i Sverige 2002
Ishockeysäsongen 2001/2002
2002